Ljestvice liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2015./16.

2. ŽNL Zagrebačka

Istok 

 Izvori: 
 ŽNS Zagrebački, Službeno glasilo

Zapad 

 Izvori: 
  ŽNS Zagrebački, Službeno glasilo

3. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 Zagrebački nogometni savez, 3. Zagrebačka liga 
 Zagrebački nogometni savez

3. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

Jug 

 Izvori: 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, ljestvica 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, rezultati 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, Nogomet

Sjever 

 Izvori: 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, ljestvica 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, rezultati 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, Nogomet

3. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori: 
 ŽNS Brodsko-posavski, ljestvica 
 ŽNS Brodsko-posavski, rezultati 
 rsssf.com

Istok 

 Izvori: 
 ŽNS Brodsko-posavski, ljestvica 
 ŽNS Brodsko-posavski, rezultati 
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com

3. ŽNL Koprivničko-križevačka

Đurđevac 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevački, 3. ŽNL Đurđevac 
 ŽNS Koprivničko-križevački, glasilo

Koprivnica 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevački, 3. ŽNL Koprivnica 
 ŽNS Koprivničko-križevački, glasilo

Križevci 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevački, 3. ŽNL Križevci
 ŽNS Koprivničko-križevački, glasilo

Za prvaka 
Ujedno i kvalifikacije za 2. ŽNL.

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevački, glasilo

3. ŽNL Međimurska 

 izvori: 
 emedjimurje.rtl.hr, 3. Međimurska liga, ljestvica 
 emedjimurje.rtl.hr, 3. Međimurska liga, rezultati 
 ŽNS Međimurski, Gool br. 1436

 ŽNS Međimurski, Gool br. 1422, odustajanje Eko Sveti Križ

3. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir (Baranjska liga) 

 Izvori: 
 ŽNS Osječko-baranjski 
 rsssf.com 
 sportalo.hr

NS Donji Miholjac 

 Izvori: 
 ŽNS Osječko-baranjski 
 rsssf.com

NS Đakovo 

 Izvori: 
 djakovo.hr 
 ŽNS Osječko-baranjski 
  rsssf.com

NS Našice 

 Izvori: 
 NS Našice, rezultati 
 NS Našice 
 ŽNS Osječko-baranjski 
 rsssf.com 
 sportalo.hr

NS Osijek 
 

 Izvori: 
 NS Osijek, ljestvica 
 NS Osijek, rezultati 
 ŽNS Osječko-baranjski 
 rsssf.com 
 sportalo.hr

NS Valpovo 

 Izvori: 
 ŽNS Osječko-baranjski 
 2 ŽNL Valpovo - Donji Miholjac i liga NS Valpovo, facebook.com 
  rsssf.com

3. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Požeško-slavonski

3. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina (Moslavačka liga) 

 Izvori: 
 NS Kutina, Glasnik 
 NS Novska, Glasnik

NS Novska 

 Izvori: 
  NS Kutina, Glasnik 
 NS Novska, Glasnik

NS Sisak 

 Izvori: 
 NS Novska 
  NS Kutina, Glasnik 
 ŽNS Sisačko-moslavački

3. ŽNL Virovitičko-podravska

Istok 

 Izvori: 
 ŽNS Virovitičko-podravski, 3. ŽNL Istok, rezultati 15. kola i ljestvica 
 ŽNS Virovitičko-podravski, 3. ŽNL Istok 
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
 ŽNS Virovitičko-podravski, 3. ŽNL Zapad, rezultati 18. kola i ljestvica 
 ŽNS Virovitičko-podravski, 3. ŽNL Zapad 
 rsssf.com

3. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori: 
 ŽNS Vukovarsko-srijemski 
 rsssf.com

NS Vukovar 

 Izvori: 
 ŽNS Vukovarsko-srijemski 
 rsssf.com 
 sportalo.hr

Varaždinska županija

2. liga NS Ludbreg 

 Izvori:  
 NS Ludbreg, 2. liga NS Ludbreg 
 NS Ludbreg, Nogomet

Poveznice 
 MaxTV Prva HNL 2015./16.
 2. HNL 2015./16.
 3. HNL 2015./16.
 4. rang HNL-a 2015./16.
 5. rang HNL-a 2015./16.
 6. rang HNL-a 2015./16.
 Hrvatski nogometni kup 2015./16.

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2015./16., 7. rang 
 

2015-16
 7